The Man Who Woke Up – film del 1918 diretto da James McLaughlin
The Man Who Woke Up – cortometraggio del 1921 diretto da Lee Kohlmar